

Littérature 
 Pep (magazine), un ancien magazine hebdomadaire néerlandais publié à Amsterdam, de 1962 à 1975.

Toponymie 

 Pep (Nouveau Mexique)
 Pep (Texas)

Surnoms 
 Willie Pep (1922-2006), né Guglielmo Papaleo, boxeur américain
 diminutif du prénom catalan Josep :
 Pep Clotet (né en 1977), footballeur espagnol devenu entraîneur
 Pep Guardiola (né en 1971), footballeur espagnol devenu entraîneur

Voir aussi 
 pep talk : le discours d'encouragement d'un conférencier motivateur